Branciforte ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Branciforte (* 1947), italienischer Admiral
 Miguel de la Grúa Talamanca y Branciforte (1750–1812), spanischer Vizekönig von Neuspanien